Schürzenjäger steht für:

 einen Frauenhelden
 eine österreichische Musikgruppe, früher Zillertaler Schürzenjäger, siehe Schürzenjäger (Band)
 eine von zwei Mitgliedern dieser Band als Hey Mann! Band gegründete Nachfolgeband, siehe Schürzenjäger (Band, 2007)

Siehe auch: